Martinšćica è il nome di due locatità croate della regione litoraneo-montana

San Martino in Valle (in croato Martinšćica) – Località facente parte della municipalità di Cherso (in croato Cres) capoluogo dell'isola omonima
San Martino di Liburnia (in croato Martinšćica) – Località facente parte della municipalità di Costrena (in croato Kostrena) presso la città di Fiume